Badia a Passignano steht für:
 Badia a Passignano, ein Ortsteil der Gemeinde Vinci, Provinz Florenz, Italien
 Badia a Passignano, ein Ortsteil der Gemeinde Barberino Tavarnelle, Provinz Florenz, Italien